2 miejscowości w Polsce: 
 Gułów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Wiązów 
 Gułów – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Adamów